Пе́ртту () — финская фамилия. Известные носители:

 Пертту, Арви (род. 1961) — финский писатель
 Пертту, Пётр Алексеевич (1917—1992) — карельский писатель.
 Пертту, Тюне Эмильевна (1918—1975) — советский журналист, переводчик, Заслуженный работник культуры Карельской АССР.